Irlham ist der Ortsname von
 Irlham (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Irlham (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Irlham (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Irlham (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern